Шайи () — французская фамилия. Известные носители:

 Шайи, Жак (1910—1999) — французский музыковед и композитор.
 Шайи, Лучано (1920—2002) — итальянский композитор.
 Шайи, Рикардо (род. 1953) — итальянский дирижёр.
 Шайи, Эрик (Chahi, род. 1967) — французский программист, разработчик компьютерных игр, создатель Another World.